Biblioteca de Catalunya, nationale bibliotheek van Catalonië
Bayonet Neill Concelman verbinding, een algemeen gangbare RF verbinding aan coaxkabels
Bollack, Netter & Co, een klein Frans automerk
Station Barneveld Centrum
VV BNC, een voetbalvereniging uit Finsterwolde